U.S. National Championships 1910 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1910 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 15–25 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 20–26 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzydziesta edycja turnieju męskiego i dwudziesta czwarta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1910 w Stanach Zjednoczonych
1910 w tenisie ziemnym
US Open według lat